Серге́й Петро́вич Алексе́ев:
 Алексеев, Сергей Петрович (1886—1969) — советский режиссёр.
 Алексеев, Сергей Петрович (1922—2008) — русский советский писатель.
 Алексеев, Сергей Петрович (1950—2015) — советский и российский контр-адмирал, организатор оборонной промышленности.